

Opere 
Guerra e pace – romanzo di Lev Nikolaevič Tolstoj
Guerra e pace – opera di Sergej Sergeevič Prokof'ev basata sul romanzo

Film 
Guerra e pace – documentario di Luciano Emmer (1954)
Guerra e pace (War and peace) – film di King Vidor (1956)
Guerra e pace (Voyna i mir) – film di Sergej Fëdorovič Bondarčuk (1966)

Fiction TV 
Guerra e pace – miniserie TV della BBC (1972)
Guerra e pace – miniserie TV della Rai (2007)
Guerra e pace – miniserie TV della BBC (2016)

Musica e fumetti 
Guerra e pace – album del cantante Fabri Fibra
Guerra e pace – fumetto Disney disegnato da Giovan Battista Carpi